Бобая () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Аніноаса.
 Бобая () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Бошород.